Steinlechner  ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Steinlechner (* 2000), österreichischer Fußballspieler
 Erwin Steinlechner (1928–2021), österreichischer Fußballfunktionär und Unternehmer
 Joana Steinlechner-Bichler (1905–1992), österreichische Bildhauerin
 Michael Steinlechner (* 1987), österreichischer Fußballspieler
 Paul Steinlechner (1841–1920), österreichischer Rechtswissenschaftler
 Wolfgang Steinlechner (* 1942), österreichischer Architekt